Bildraum steht für:

 Bildraum, Kennwert eines optischen Systems, siehe Objektraum und Bildraum
 Bildraum, in der Mathematik eine Bildmenge, siehe Bild (Mathematik) #Bilder von Strukturen
 Bildraum, Ausstellungsflächen eines österreichischen Unternehmens, siehe Bildrecht (Unternehmen) #Bildraum 01, Bildraum 07 und Bildraum Bodensee